Aldhils Arboretum è il quinto album discografico in studio del gruppo musicale statunitense Of Montreal, pubblicato nel 2002.

Tracce

Collegamenti esterni